Соревнования по бегу на 100 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 3 сентября. Приняли участие 13 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований 

М